Moia ima više značenja:
 Moia, Como
 Moia, Sondrio